Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Guillermo Minutella 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Agustín Moreno (semifinali)
 Felipe Rivera (secondo turno)
 Fabian Blengino (secondo turno)
 Mauricio Hadad (Campione)

 Roberto Lopez (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Jaime Cortes (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1989